Martonyi, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Martonyi, családnév